Паулиста () — традиционное наименование жителей бразильского штата Сан-Паулу.
Оно также может означать:
 Паулиста — муниципалитет в штате Параиба
 Паулиста — муниципалитет в штате Пернамбуку
 Авенида Паулиста — одна из самых больших улиц в городе Сан-Паулу
 Лига Паулиста — чемпионат штата Сан-Паулу по футболу
 Паулиста — футбольный клуб из Жундиая.

Персоналии 
 Паулиста, Бруно (род. 1995) — бразильский футболист, опорный полузащитник клуба «Спортинг».
 Паулиста, Жан (род. 1977) — бразильский футболист, полузащитник.
 Эвандро Силва до Насименто — бразильский футболист (1987)
 Жуниньо Паулиста — бразильский футболист (1973), чемпион мира 2002
 Марселиньо Паулиста — бразильский футболист (1973)